Muszyński  (forma żeńska: Muszyńska; liczba mnoga: Muszyńscy) – polskie nazwisko.

Znani Muszyńscy 
 Beniamin Tytus Muszyński (ur. 1988) – polski pisarz, autor wielu gier paragrafowych
 Danuta Muszyńska-Zamorska – malarka,
 Edward Muszyński (1911-1968) – biskup sufragan kielecki,
 Elżbieta Muszyńska (ur. 1943) – architekt
 Hanna Muszyńska-Hoffmannowa (1913-1995) – pisarka, dziennikarka,
 Heliodor Antoni Muszyński (ur. 1931) – pedagog, psycholog społeczny, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 Henryk Muszyński (ur. 1933) – prymas Polski w latach 2009-2010, arcybiskup metropolita gnieźnieński w latach 1992-2010,
 Jan Kazimierz Muszyński (1884-1957) – farmaceuta, botanik, prof. uniwersytetów w Wilnie i Łodzi,
 Janisław Muszyński (1942-2020) – pierwszy wojewoda wrocławski w III RP,
 Marek Muszyński (ur. 1947) – polityk,
 Mariusz Muszyński (ur. 1966) – prawnik,
 Roman Muszyński (ur. 1956) – malarz, fotografik, poeta,
 Zbigniew Muszyński (1912-1991) – rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Polskie nazwiska